797 км, 797-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 797 км — остановочный пункт, Казахстанская железная дорога. Код 683386.
 797 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Горьковская железная дорога (Республика Татарстан). Код 250942.